Кеннет «Скай» (Кенни) Уокер (; родился 18 августа 1964 года, Роберта, штат Джорджия) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Кенни Уокер родился в городе Роберта (штат Джорджия), учился в местной школе Кроуфорд-Каунти, в которой играл за местную баскетбольную команду, а в 1982 году признавался лучшим баскетболистом среди учащихся старших школ Джорджии. В 1986 году закончил Кентуккийский университет, где в течение четырёх лет выступал за команду «Кентукки Вайлдкэтс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 2080 очков и 942 подбора, к тому же три раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат Юго-Восточной конференции (1983—1984, 1986), два раза — турнир Юго-Восточной конференции (1984, 1986) и один раз помог вывести свою команду в «Финал четырёх» NCAA (1984), где она уступила в полуфинале (40—53) будущему победителю турнира «Джорджтаун Хойяс».

Баскетбольная карьера 
Играл на позиции лёгкого форварда и тяжёлого форварда. В 1986 году был выбран на драфте НБА под 5-м номером командой «Нью-Йорк Никс». Позже выступал за команды «Гранольерс», «Тимсистем Фабриано», «Касерес», «Вашингтон Буллетс» и «Исузу Гигакэтс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. В 1989 году стал победителем конкурса по броскам сверху, ежегодно проводимого в рамках звёздного уикенда НБА, а также занял третье место в конкурсе следующего года. Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southeastern (1985—1986). Один раз включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1986), а также один раз — во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1985). Всего за карьеру в НБА сыграл 448 игр, в которых набрал 3128 очков (в среднем 7,0 за игру), сделал 1793 подбора, 299 передач, 235 перехватов и 299 блокшотов.

В 1991 году из-за травмы колена Уокер вынужден был покинуть НБА и уехать в Европу, где на протяжении двух сезонов выступал за команды низших лиг в чемпионатах Испании и Италии. В 1993 году он вернулся в НБА, где два года отыграл за «Вашингтон Буллетс», но последствия травмы уже не давали ему вернуться на высокий уровень игры. В 1996 году он переехал в Японию, где отыграл всего один сезон, после чего завершил свою спортивную карьеру.

В 1983 году Кенни Уокер стал в составе сборной США победителем чемпионата мира по баскетболу среди юношей до 19 лет в Пальма-де-Мальорка.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»